De achttiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2015 werd verreden op donderdag 23 juli 2015 van Gap naar Saint-Jean-de-Maurienne. Het was een bergrit van 186,5 km.

Parcours 
Onderweg passeerde het peloton drie cols van de derde categorie, drie cols van de tweede categorie en een col van de buiten categorie. Er was ook een tussensprint in Riouperoux.

Verloop

Tussensprints

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Notitie

Externe link 
  De route van de 18e etappe op www.letour.fr

18
Ronde van Frankrijk 201518
Sport in Savoie
Saint-Jean-de-Maurienne